Spy vs. Spy – fumetto
 Spy vs. Spy – videogioco del 1984
 Spy vs. Spy – videogioco del 2005
 Spy vs. Spy – album di John Zorn
 Spy vs. Spy – gruppo musicale australiano